Дуглас Стюарт:
 Стюарт, Дуглас (1885—1969) — британский гребец.
 Стюарт, Дуглас (род. 1976) — шотландско-американский писатель и модельер, лауреат Букеровской премии 2020 года.